Le nom de communauté Saint-François-Xavier est porté par plusieurs communautés catholiques.

 La Communauté Saint-François-Xavier (Paris), située à Paris au 42, rue de Grenelle, 75007, est le lieu de résidence du provincial de France de la Compagnie de Jésus. Les bâtiments accueillent également une quarantaine de prêtres âgés ainsi que des hôtes de passage.
 La Communauté apostolique Saint-François-Xavier est une société de vie apostolique fondée par Madeleine Daniélou.